Odgałęzienia Doliny Wierchcichej w słowackich Tatrach:
 Wielkie Rycerowe (słow. Veľké Licierovo, Zadné Licierovo)
 Zadnie Rycerowe (słow. Zadné Licierovo, Temná Tichá dolina)